Иван Папчинский:
 Папчинский, Иван Иванович — екатеринославский земский деятель.
 Папчинский, Иван Павлович — Георгиевский кавалер; майор; № 10068; 26 ноября 1857.